Z6 oder Z 6 steht für:

 Panhard Dyna Z6, siehe Panhard Dyna Z
 Z 6 Theodor Riedel, Zerstörer der deutschen Kriegsmarine
 Z 6 (D 180), Zerstörer der Bundesmarine
 Dniproavia (IATA-Code), ukrainische Fluggesellschaft
 Nikon Z6, Digitalkamera

Siehe auch:

 Z06

Z6